Die Saison 2007/08 der Volleyball-Bundesliga begann am 6. Oktober 2007 und endete am 26. April 2008. Die Roten Raben Vilsbiburg wurden zum ersten Mal Deutscher Meister. Zum ersten Mal gab es Live-Übertragungen von Bundesliga-Spielen im Fernsehen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Dresdner SC
 NA. Hamburg
 Köpenicker SC
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 Schweriner SC
 TSV Sonthofen
 VfB 91 Suhl
 VC Olympia Berlin
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der Dresdner SC an. Aus der zweiten Liga kam der TSV Sonthofen. Die zuvor als VC Olympia Rhein-Neckar aktive Juniorinnen-Nationalmannschaft spielte diese Saison in Berlin und war erneut nicht an der Play-Down-Runde beteiligt.

Saisonverlauf 
Schwerin und Dresden, die dominierenden Mannschaften der letzten Jahre, belegten nach der Hauptrunde die ersten beiden Tabellenplätze. Da Vilsbiburg als Dritter punktgleich mit diesen beiden Teams war und Suhl nur zwei Punkte Rückstand hatte, stand eine knappe Entscheidung um die deutsche Meisterschaft bevor. Der neunfache Meister Münster musste hingegen wie im Vorjahr in die Playdown-Runde. Gegen den USC gelang dem Aufsteiger Sonthofen der einzige Sieg.

Die Entscheidung in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft fiel am vorletzten Spieltag. Vilsbiburg verlor in Wiesbaden, profitierte aber von der Niederlage des Dresdner SC gegen Leverkusen. Damit feierten die Roten Raben ihren ersten Meistertitel.

In der Playdown-Runde blieb Sonthofen sieglos. Da die Liga in der Saison 2008/09 auf vierzehn Mannschaften erweitert wurde, gab es allerdings keinen Absteiger.

Statistik

Hauptrunde

Endrunde

Playdown-Runde

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2008 (PDF-Datei; 520 kB)
 DVL.tv – das Internet-TV der Bundesliga

Einzelnachweise 

2007/08
Volleyballsaison 2007/08